Культура Федермессер — археологическая культура, представляющая собой традицию изготовления орудий позднего верхнего палеолита на Североевропейской равнине. Относится к периоду 9800 — 8800 гг. до н. э. Тесно связана с тёнгерской культурой: считается, что обе произошли от азильской культуры.

Культура Федермессер использовала небольшие кремнёвые режущие орудия и по ряду характеристик сближается с существовавшей в Великобритании кресвельской культурой.

Примечания 

Палеолит Европы
Археологические культуры Бельгии
Археологические культуры Германии
Археологические культуры Дании
Археологические культуры Литвы
Археологические культуры Нидерландов
Археологические культуры Польши